Saint-François-Xavier steht für:
 St. François Xavier, Gemeinde in der kanadischen Provinz Manitoba
 Saint-François-Xavier-de-Brompton, Gemeinde in der kanadischen Provinz Québec
 Saint-François-Xavier-de-Viger, Gemeinde in der kanadischen Provinz Québec
 Saint-François-Xavier (Métro Paris), U-Bahn-Station in Paris